

Geografia	
 Australia
 Cumnock – località del Nuovo Galles del Sud

 Regno Unito
 Cumnock – località dell'Ayrshire Orientale (Scozia)
 New Cumnock – località dell'Ayrshire Orientale (Scozia)

 Stati Uniti
 Cumnock – località della Carolina del Nord

Persone
 Arthur Cumnock – giocatore di college football